Holzbecher ist der Familienname folgender Personen:
 Carl David Holzbecher (Karl David Holzbecher; 1779–1830), deutscher Theaterschauspieler und Sänger
 Hans Holzbecher (* 1958), deutscher TV-Schauspieler, Kabarettist und Kabarett-Regisseur
 Julie Holzbecher (1809–1839), deutsche Schauspielerin
 Oliver Holzbecher (* 1970), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hans Holtzbecher (1861–1935), deutscher Porträt- und Aktmaler
 Holzbächer